Симатупа́нг () — батакская марга (род). Известные представители:
 Симатупанг, Иван (1928—1970) — индонезийский писатель.
 Симатупанг, Тахи Бонар (1920—1990) — индонезийский военачальник.